Klasifikace rostlin (Archeaplastida), zejména nižších zelených rostlin („zelených řas“) prošla v posledních desetiletích, podobně jako klasifikace nadřazené úrovně Eukaryota, důkladnou revizí na základě fylogenetických studií, které pomohly odhalit vzájemné příbuzenské vztahy jednotlivých taxonů.

Změnilo se vymezení tradiční rostlinné říše (sinice byly přeřazeny do domény Bacteria, většina „barevných řas“ byla přeřazena do říše Chromista, krásnoočka do říše Excavata).

Do rostlin patří dle současných představ 3 hlavní vývojové linie – glaukofyty, ruduchy a zelené rostliny. Recentní ruduchy pak mají dvě vývojové větve – Cyanidiophyta a Rhodophyta v užším smyslu. Zelené rostliny mají taktéž dvě vývojové větve, z nichž jedna je tvořena pouze zelenými řasami (Chlorophyta), zatímco do druhé (Streptophyta) spadají vedle řas i vyšší rostliny. V roce 2019 byla objevena nepočetná čtvrtá základní, ruduchám blízká, vývojová linie – Rhodelphidia, tvořená volně pohyblivými jednobuněčnými predátory, kteří ztratili schopnost fotosyntézy.

České názvosloví je založené na databázi BioLib.; k většině taxonů mořských řas však z pochopitelných důvodů nepotřebnosti české ekvivalenty chybějí.

Systém 
Níže uvedený systém dobře navazuje např. na uznávané systémy eukaryot (a protože obsahuje aspoň ve své části i taxonomické úrovně, vhodně rozšiřuje například Systém dle Cavaliera-Smithe).

Říše: PLANTAE=ARCHAEPLASTIDA
 Podříše: Glaucophyta=Glaucocystophyta – glaukofyty (někdy též „modrozelené řasy“)
 Podříše: Rhodophyta – ruduchy (zastarale „červené řasy“)
 Podříše: Viridiplantae=Chloroplastida – zelené rostliny
 Kmen: Rhodelphidia

Glaucophyta jsou nepočetnou skupinou (3 rody: Cyanophora, Glaucocystis, Gloeochaete) nevyžadující podrobné členění. Rhodelphidia mají pouze jediný rod Rhodelphis; jakožto predátoři bez schopnosti fotosyntézy se zpravidla klasifikují jako samostatný protistní kmen).
Ruduchy již mají poměrně ustálený systém, představený v jim věnovaném článku. Dříve byly glaukofyty a ruduchy řazeny do společné podříše Biliphyta, molekulární analýzy však ukázaly bližší příbuznost ruduch a zelených rostlin, a proto přestal být taxon Biliphyta v tomto smyslu používán.

Tento článek se proto soustředí na zelené rostliny, a to zejména na jejich fylogenetický základ – tedy tzv. „nižší rostliny“.
Dvě fylogenetické větve zelených rostlin — Chlorophyta a Streptophyta — jsou v tomto systému označené jako infraříše.
Systematika řas byla tradičně zkoumána odděleně od systematiky vyšších rostlin (o čemž svědčí i odlišné přípony názvů tříd a podtříd), což v současnosti přináší jisté problémy v návaznosti obou klasifikací, má-li se důsledně dodržovat hledisko fylogenetického původu a příbuznosti. Klasifikace vyšších rostlin je proto pouze naznačena a podrobné zpracování ponecháno na samostatných článcích.

Ruduchy 
Jeden z používaných systémů, podle Saunderse, drobně aktualizovaný:

 kmen: Cyanidiophyta
 třída: Cyanidiophyceae
 kmen: Rhodophyta sensu stricto
 podkmen: Metarhodophytina
 třída: Compsopogonophyceae
 třída: Porphyridiophyceae
 třída: Stylonematophyceae
 podkmen: Rhodellophytina
 třída: Rhodellophyceae
 podkmen: Eurhodophytina
 třída:  Bangiophyceae
 třída: Florideophyceae
 podtřída: Ahnfeltiophycidae
 podtřída: Corallinophycidae
 podtřída: Hildenbrandiophycidae
 podtřída: Nemaliophycidae
 podtřída: Rhodymeniophycidae

„Zelené řasy“ 
Následující systém zelených řas včetně naznačené návaznosti vyšších rostlin je zpracován podle databáze AlgaeBase, která je odborníky na fykologii průběžně aktualizována a proto odráží současné poznatky o příbuznosti jednotlivých skupin. Zatím v systému přetrvává parafyletická třída Prasinophyceae.

Jsou zohledněny i některé nově definované taxony, do databáze dosud nezahrnuté. Systém tak odráží stav aktuální přibližně k začátku roku 2013 s některými aktualizacemi k r. 2016 (s řádkovými referencemi).

 Infraříše/kmen: Chlorophyta
 Třída: Bryopsidophyceae
 Řád: Bryopsidales
 Čeledi: Bryopsidaceae, Caulerpaceae, Chaetosiphonaceae, Codiaceae, Derbesiaceae, Dichotomosiphonaceae, Halimedaceae, Ostreobiaceae, Pseudocodiaceae, Rhipiliaceae, Udoteaceae
 Třída: Dasycladophyceae
 Řád: Dasycladales
 Čeledi: Dasycladaceae, Polyphysaceae
 Třída: Pedinophyceae
 Řád: Pedinomonadales
 Čeleď: Pedinomonadaceae
 Řád: Scourfieldiales
 Čeleď: Scourfieldiaceae
 Třída: Pleurastrophyceae
 Řád: Pleurastrales
 Čeleď: Pleurastraceae
 Podkmen: Prasinophytina
 Třída: Chloropicophyceae
 Řád: Chloropicales
 Čeleď: Chloropicaceae
 Třída: Mamiellophyceae
 Řád: Dolichomastigales
 Čeledi: Crustomastigaceae, Dolichomastigaceae
 Řád: Mamiellales
 Čeledi: Bathycoccaceae, Mamiellaceae
 Řád: Monomastigales
 Čeleď: Monomastigaceae
 Třída: Nephroselmidophyceae
 Řád: Nephroselmidales
 Čeleď: Nephroselmidaceae
 Třída: Palmophyllophyceae
 Řád: Palmophyllales
 Čeleď: Palmophyllaceae
 Řád: Prasinococcales
 Čeleď: Prasinococcaceae
 Třída: Prasinodermophyceae B. Marin & Melkonian 2020
 Řád: Prasinodermales B. Marin & Melkonian 2020
 Čeleď: Prasinodermaceae B. Marin & Melkonian 2020
 Třída: (Prasinophyceae)
 Řád: Pseudoscourfieldiales
 Čeleď: Pycnococcaceae
 Řád: Pyramimonadales
 Čeledi: Polyblepharidaceae, Pterospermataceae, Pyramimonadaceae
 incertae sedis Prasinophyceae
 Čeleď: Pterosphaeridiaceae
 Třída: Picocystophyceae
 Řád: Picocystales
 Čeleď: Picocystaceae
 Podkmen: Tetraphytina
 Třída: Chlorodendrophyceae
 Řád: Chlorodendrales
 Čeledi: Chlorodendraceae, Halosphaeraceae
 Třída: Chlorophyceae – zelenivky
 Řád: Chaetopeltidales
 Čeleď: Chaetopeltidaceae
 Řád: Chaetophorales
 Čeledi: Aphanochaetaceae, Barrancaceae, Chaetophoraceae, Schizomeridaceae, Uronemataceae
 Řád: Chlamydomonadales
 Čeledi: Chlamydomonadaceae, Haematococcaceae
 Řád: Chlorococcales
 Čeledi: Actinochloridaceae, Characiosiphonaceae, Chlorochytriaceae, Chlorococcaceae, Coccomyxaceae, Cylindrocapsaceae, Dictyosphaeriaceae, Endosphaeraceae, Golenkiniaceae, Hormotilaceae, Hypnomonadaceae, Micractiniaceae, Nautococcaceae, Protosiphonaceae, Rhopalosolenaceae, Scotiellocystoidaceae, Sorastraceae, Sphaerodictyaceae, Sphaeropleaceae, Treubariaceae
 Řád: Dunaliellales
 Čeledi: Asteromonadaceae, Dunaliellaceae, Raciborskiellaceae
 Řád: Microsporales
 Čeleď: Microsporaceae
 Řád: Oedogoniales
 Čeleď: Oedogoniaceae
 Řád: Sphaeropleales
 Čeledi: Ankistrodesmaceae, Bracteacoccaceae, Characiaceae, Chlorosarcinaceae, Hydrodictyaceae, Neochloridaceae, Radiococcaceae, Scenedesmaceae, Selenastraceae
 Řád: Tetrasporales
 Čeledi: Characiochloridaceae, Chlorangiellaceae, Gloeocystaceae, Gloeodendraceae, Palmellaceae, Palmellopsidaceae, Sphaerocystidaceae, Tetrasporaceae
 Řád: Volvocales
 Čeledi: Carteriaceae, Dangeardinellaceae, Goniaceae, Phacotaceae, Spondylomoraceae, Tetrabaenaceae, Volvocaceae
 incertae sedis Chlorophyceae
 Čeledi: Chlorangiopsidaceae, Tetracystaceae
 Třída: Siphonocladophyceae
 Řád: Siphonocladales
 Čeledi: Boodleaceae, Siphonocladaceae, Valoniaceae
 Třída: Trebouxiophyceae
 Řád: Chlorellales
 Čeledi: Chlorellaceae, Ctenocladaceae, Eremosphaeraceae, Leptosiraceae, Oocystaceae
 Řád: Ctenocladales
 Čeleď: Ctenocladaceae
 Řád: Microthamniales
 Čeleď: Microthamniaceae
 Řád: Prasiolales
 Čeledi: Koliellaceae, Prasiolaceae
 Řád: Trebouxiales
 Čeledi: Botryococcaceae, Choricystidaceae, Trebouxiaceae
 Třída: Ulvophyceae
 Řád: Cladophorales
 Čeledi: Anadyomenaceae, Cladophoraceae, Okellyaceae, Pithophoraceae, Pseudocladophoraceae, Wittrockiellaceae
 Řád: Oltmannsiellopsidales
 Čeleď: Oltmannsiellopsidaceae
 Řád: Scotinosphaerales
 Čeleď: Scotinosphaeraceae
 Řád: Trentepohliales
 Čeleď: Trentepohliaceae
 Řád: Ulotrichales
 Čeledi: Borodinellaceae, Chlorocystidaceae, Collinsiellaceae, Gayraliaceae, Gloeotilaceae, Gomontiaceae, Ulotrichaceae
 Řád: Ulvales
 Čeledi: Bolbocoleonaceae, Capsosiphonaceae, Cloniophoraceae, Jaoaceae, Kornmanniaceae, Phaeophilaceae, Ulvaceae, Ulvellaceae
 Infraříše: Streptophyta
 Kmen: Charophyta
 Třída: Charophyceae
 Řád: Charales – parožnatky
 Čeledi: Aclistocharaceae, Characeae, Clavatoraceae, Porocharaceae
 Třída: Chlorokybophyceae
 Řád: Chlorokybales
 Čeleď: Chlorokybaceae
 Třída: Coleochaetophyceae
 Řád: Coleochaetales
 Čeleď: Coleochaetaceae
 Třída: Klebsormidiophyceae
 Řád: Klebsormidiales
 Čeledi:  Elakatotrichaceae, Klebsormidiaceae
 Třída: Mesostigmatophyceae
 Řád: Chaetosphaeridiales
 Čeleď: Chaetosphaeridiaceae
 Řád: Mesostigmatales
 Čeleď: Mesostigmataceae
 Třída: Zygnematophyceae – spájivky
 Řád: Desmidiales
 Čeledi: Closteriaceae, Desmidiaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae
 Řád: Zygnematales
 Čeledi: Mesotaeniaceae, Zygnemataceae
 Kmen: Embryophyta

Jiný alternativní přístup klasifikace, nepoužívající klasické taxonomické ranky, nabízí systém dle Adla a kol.

„Vyšší rostliny“ 

Členění vyšších rostlin není ustálené, co se týče biologických ranků. Zpravidla jsou jejich skupiny označovány jako oddělení – což je i případ wikipedie. U některých systémů se však systematika pokouší navázat na jiné botanické systémy, ve kterých již sama Embryophyta mají úroveň vyšší či, mnohem častěji, nižší. Příkladem může být snaha navázat systém krytosemenných rostlin APG III na nižší cévnaté rostliny: V návrhu Chase a Reveala je celá skupina odpovídající embryofytům postavena na úroveň třídy, pro kterou je navrženo jméno Equisetopsida, a tradiční oddělení mají úroveň podtříd. Christenhusz a kol. v tomto smyslu rozpracovali a aktualizovali systém recentních kapraďorostů a nahosemenných.

Následující přehled je proto úmyslně bez taxonomických ranků a jednotlivé skupiny uvádí pod jmény zakončenými tradiční příponou oddělení (-phyta), případně třídy (-opsida), pod kterými zpravidla vystupují v samostatných článcích wikipedie. Nadřazenost je vyjádřena pouhým odsazením. Závorkou vyznačené „tradiční“ skupiny v mnoha moderních systémech jako samostatné klasifikační úrovně nevystupují a fylogenetickou analýzou není dostatečně potvrzena jejich monofyletičnost či je dokonce naznačena jejich parafyletičnost.

 Kmen: Embryophyta
 (Bryophyta – mechorosty)
 Anthocerotophyta – hlevíky
 Bryopsida – mechy
 Horneophyteopsida†
 Marchantiophyta – játrovky
 Tracheophyta – cévnaté rostliny
 (Rhyniové rostliny)
 Protracheophyta†
 Rhyniophyta†
 Trimerophyta†
 Zosterophyllophyta†
 (Pteridophyta – kapraďorosty)
 Lycopodiopsida – plavuně
 Monilophyta
 Equisetopsida – přesličky
 Polypodiopsida – kapradiny
 Ophioglossidae – hadilky a prutovky
 Marattiidae – maracie
 Polypodiidae – leptosporangiátní kapradiny
 Spermatophyta – semenné rostliny
 Lyginodendrophyta† – kapraďosemenné
 Cycadeoideophyta† – benetity
 (Gymnospermae – nahosemenné)
 Coniferophyta – jehličnany v širším smyslu
 (Pinopsida – jehličnany)
 Gnetophyta – liánovcotvaré, dříve též obalosemenné
 Cycadophyta – cykasorosty
 Ginkgophyta – jinany
 Magnoliophyta=Angiospermae – krytosemenné

Fylogenetické stromy 
Pomocí fylogenetických stromů lze vhodně zobrazit současné představy o původu a příbuznosti jednotlivých linií rostlin. U recentních druhů pak mohou být podpořeny molekulárními analýzami jaderného a mitochondriálního genomu.

Navíc je v níže uvedených stromech naznačen původ sekundárních a terciárních plastidů v souladu s endosymbiotickou teorií.

Bazální větvení a ruduchy 
Současné (začátek r. 2013) představy o fylogenetické příbuznosti základních rostlinných skupin i ruduch jsou poměrně ustálené:
 

Některé novější analýzy naznačují, že by se uvnitř superskupiny Archaeplastida mohly odvětvovat skrytěnky a jim blízce příbuzná chromistní eukaryota. Potvrzení takové hypotézy by si vyžádalo revizi nejen výše uvedeného schématu (ruduchy by pak mohly být bazální větví), ale i celého fylogenetického stromu kortikátní linie eukaryot.

Stromy zelených rostlin

Strom „nižších rostlin“ 
Nadále problematické zůstává bazální větvení skupiny Chlorophyta a dále korunových skupin u Streptophyta. Na bázi chlorofyt se podle studií z r. 2016 a 2020 pravděpodobně nejdříve odvětvují třídy Palmophyllophyceae a Prasinodermophyceae; podle některých studií dokonce společně tvoří bazální linii zelených rostlin (klasifikovanou jako třetí kmen zelených rostlin, Prasinodermophyta), odvětvující se ještě před rozdělením na Chlorophyta a Streptophyta. Co se týká korunových streptofyt, i na základě rozsáhlých aktuálních fylogenetických analýz dlouho nebylo rozhodnuto, která ze skupin Coleochaetophyceae, Charophyceae a Zygnematophyceae je sesterskou k vyšším rostlinám. Fylogenetické analýzy se stále větší robustností podporovaly hypotézu, podle které jsou sesterskou skupinou embryofyt Zygnematophyceae samotní nebo ve společném kladu s Coleochaetophyceae, až ve 20. letech 21. století převládla první hypotéza a pro společný klad spájivek a embryofyt bylo navrženo jméno Anydrophyta. 

Fylogenetické stromy ukazují nepřirozenost některých stále používaných taxonů. Např. z parafyletických prasinofyt (Prasinophytina) bylo již dříve vyčleněno několika linií, jako monofyletickou ji však nelze v molekulárních analýzách identifikovat ani v minimalizovaném rozsahu (Prasinophyceae = Prasinococcales + Pycnococcaceae + Pyramimonadales), uváděném např. v systému dle Adla a kol. Nové analýzy také ukazují na bazálnější postavení Chlorellales (tradičně v Trebouxiophyceae), možná jako sesterské skupiny Pedinophyceae.

{{klad
|popisek1=zelené_rostliny
|1={{klad
|popisek1=Chlorophyta
|1={{klad
   |popisek1=(Prasinodermophyta)
   |1=
   |popisek2=(Chlorophyta s.s.)   
   |2={{klad
      |1=
      |2={{klad
         |1= 
         |2={{klad
            |1=Picocystophyceae
            |2={{klad 
            |1=Chloropicophyceae
            |2={{klad 
               |popisek1=(P)
               |1=
               |2=
               |3={{klad
                  |popisek1=Trebouxiophyceae
                  |1={{klad
                     |2=
                     |1={{klad 
                        |1=klad Pleurastrosarcina
                        |2={{klad
                           |1=
                           |2=

Strom „vyšších rostlin“ 
Současné (k r. 2020) představy o fylogenetickém stromu recentních vyšších rostlin lze zobrazit následovně:

Poznámky

Reference

Související články 
 Klasifikace eukaryot

Rostliny
Biologická systematika
Botanická systematika
Strom života
Klasifikační systémy